Friedrich von Elverfeld genannt von Beverförde-Werries ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Clemens von Elverfeldt genannt Beverförde zu Werries (1767–1835), westfälischer Adeliger
 Friedrich August von Elverfeld genannt von Beverförde-Werries (1796–1864), preußischer Generalmajor